Села:
 Сахарове — Одеська область, Березівський район
 Сахарове — Сумська область, Путивльський район